Szemlér Ferenc (1871–1938) író, költő, nyelvész
Szemlér Ferenc (1906–1978) író, költő, műfordító